Турская — название населённых пунктов:

Россия 
 Турская — деревня в Иркутском районе Иркутской области.
 Турская — деревня в Осташковском районе Тверской области.